Ниуафооу — язык, распространённый на островах Ниуафооу и Эуа в королевстве Тонга. Этот язык близко родственен языкам токелау и увеа.

Фонетика

Примеры слов 
 fale — дом
 fo’ou — новый
 latele — большой
 niu — кокосовый орех
 tokelau — северный ветер

Молитва Nunc dimittis на языке Ниуафооу 
Atua, koe tuku nuku la koe alu filemukanga nei; 
'Upu la koe 'ua fai ia, 
Mata la au na au vakai le Olakanga 
Le 'ua koe fai i luma o nuku, 
Le mama fakaali koe e nuku ma le Vivikanga o nuku la koe, Isaraelu.

Примечания

Ссылки 

 Тексты на языке Ниуафооу на сайте острова

Полинезийские языки